Округ Сент-Чарльз () — округ штата Миссури, США. Население округа на 2009 год составляло 355 367 человек. Административный центр округа — город Сент-Чарльз.

История 
Округ Сент-Чарльз основан в 1812 году.

География 
Округ занимает площадь 1453 км2.

Демография 
Согласно оценке Бюро переписи населения США, в округе Сент-Чарльз в 2009 году проживало 355 367 человек. Плотность населения составляла 244.6 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Миссури